UMK steht für:

 Umweltministerkonferenz in Deutschland
 Universität Malaysia Kelantan, staatliche Universität in Malaysia
 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, die Nikolaus-Kopernikus-Universität Toruń in Polen
 Uuden Musiikin Kilpailu, Vorentscheid Finnlands für den Eurovision Song Contest
 Universalmesskamera – eine Messkamera von Carl Zeiss Jena

Abkürzung